Le sigle ULP peut désigner :
 l'université Louis-Pasteur, dont le nom officiel est Université Strasbourg- ;
 Unité locale de police, de la police nationale, en France.